Alexei Dmitriyevich Krasnozhon, ros. Алексей Дмитриевич Красножон Aleksiej Dmitrijewicz Krasnożon (ur. 11 kwietnia 2000 w Petersburgu) – rosyjski łyżwiarz figurowy reprezentujący Stany Zjednoczone, startujący w konkurencji solistów. Zwycięzca finału Junior Grand Prix (2017), mistrz Stanów Zjednoczonych juniorów (2017).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Urodzeni w 2000